

Codici 
 GSP = codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Greenville Spartanburg, Greenville/Greer, Stati Uniti d'America 
 gsp = codice ISO 639-3 della lingua wasembo

Sport 
 Georges St-Pierre – lottatore di arti marziali miste canadese, spesso citato con la sua sigla
GSP - stadio di calcio di Nicosia attivo fino al 1999.
GSP - stadio di calcio di Nicosia attivo dal 1999.